Воскресенщина — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в лесной местности.

Уличная сеть не развита.

История 
Снят с учёта решением Облисполкома № 246 от 27.05.1988. Ошибочно числился в списках населённых пунктов.

До марта 2005 года деревня Воскресенщина входила в Молодейскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ деревня Воскресенщина, вместе с другими деревнями упраздненной Молодейской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Транспорт 
Просёлочные дороги, частично покрылись зарослью.

Ссылки 
 Воскресенщина на Викимапии

Примечания 

Упразднённые населённые  пункты Струго-Красненского района
Населённые пункты, упразднённые в 1988 году